Hobson – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Washington
 Hobson – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Judith Basin
 Hobson – wieś w Anglii, w hrabstwie Durham